Rieux ist der Name folgender französischer Gemeinden:

 Rieux (Marne) im Département Marne
 Rieux (Morbihan) im Département Morbihan
 Rieux (Oise) im Département Oise
 Rieux (Seine-Maritime) im Département Seine-Maritime
 Rieux-de-Pelleport im Département Ariège
 Rieux-en-Cambrésis im Département Nord
 Rieux-en-Val im Département Aude
 Rieux-Minervois im Département Aude
 Rieux-Volvestre im Département Haute-Garonne
 Any-Martin-Rieux im Département Aisne

Rieux ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Rieux, Geburtsname von Xavier de Fourvières (Ordensname; 1853–1912), französischer Prämonstratenser und Sprachwissenschaftler
 Alexandre de Rieux, Marquis de Sourdéac (1619–1695), bretonischer Adliger, Bühnenbildner und Theatermaschinist
 Gabriel Bernard de Rieux (1687–1745), französischer Magistrat
 Jean II. de Rieux (1342–1417), bretonischer und französischer Militär, Marschall von Frankreich
 Jean IV. de Rieux (1447–1518), bretonischer und französischer Militär
 Louis du Rieux (eigentlich Durieux; 1824–?), deutscher Dichter und Weltreisender
 Pierre de Rieux (1389–1438), französischer Militär, Marschall von Frankreich

Siehe auch: Haus Rieux

Siehe auch:
 Rieu
 Reux